NACRA Sevens 2010 – siódme mistrzostwa strefy NACRA w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez North America Caribbean Rugby Association mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie NACRA, które odbyły się w Georgetown w Gujanie w dniach 31 lipca–1 sierpnia 2010 roku. Turniej służył również jako kwalifikacja do turnieju rugby 7 na Igrzyskach Panamerykańskich 2011.

Informacje ogólne 
W turnieju wzięło udział dziewięć reprezentacji. W pierwszym dniu walczyły one systemem kołowym podzielone na dwie grupy, cztero- i pięciozespołową. W drugim dniu najlepsze trzy drużyny z każdej z grup rywalizowały w dwóch trzyzespołowych grupach o awans do półfinałów, pozostałe trzy natomiast stworzyły grupę, która rozegrała spotkania o Plate.

Zwycięzca turnieju, którym po raz piąty z rzędu okazała się reprezentacja gospodarzy, wywalczył awans na turniej rugby 7 na Igrzyskach Panamerykańskich 2011.

Pierwsza faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Druga faza grupowa

Grupa 1

Grupa 2

Miejsca 7–9

Faza pucharowa

Bowl

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona NACRA 

Mistrzostwa strefy RAN w rugby 7 mężczyzn
2010 w rugby union
2010 w Ameryce Północnej
Georgetown